Vulgaris Magistralis — песня голландской диалект-рок-группы Normaal. Несмотря на то, что песня не попала в чарты, она стала очень популярной. После первого исполнения песни в 1990 году, вокалист Бенни Йолинк заявил, что этот трек является своеобразной балладой.

Участники записи 
 Бюзен Бернд — основной вокал, перкуссия
 Пауль Кемпер — гитара, бэк-вокал
 Вимк ван Динэ — бас-гитара, бэк-вокал
 Фокке де Йонг — ударные, бэк-вокал

Кавер-версия группы «Heidevolk» 
В 2005 году голландская фолк-группа Heidevolk записала кавер на песню Vulgaris Magistralis, который вошёл в альбом De Strijdlust is Geboren. После переиздания песни в 2007 году (на этот раз вошедшую в мини-альбом Wodan heerst), она приобрела большой успех. От оригинального произведения, кавер Heidevolk отличался большей скоростью и жестким звучанием.

Ссылки 

Песни 1990 года
Рок-песни
Синглы 1990 года
Композиции хеви-метала
Композиции хард-рока